Küchensee ist der Name folgender Seen in Deutschland:

 Küchensee (Bayern)
 Küchensee (Heidesee) in Brandenburg
 Küchensee (Murchin) in Mecklenburg-Vorpommern
 Küchensee (Ratzeburg) in Schleswig-Holstein
 Küchensee (Storkow) in Brandenburg
 Seedorfer Küchensee in Schleswig-Holstein